Velká Javořina (pol. Wielka Jaworzyna) – najwyższy szczyt (970 m n.p.m.) Białych Karpat, (nazwa czeska, nazwa słow. Veľká Javorina, niekiedy potocznie Veľká Javorina Bielokarpatská)
 Veľká Javorina – drugi co do wysokości szczyt (1099 m n.p.m.) Gór Czerchowskich